Fotballklubben Mandalskameratene ist ein Fußballverein aus Mandal, Norwegen. Der Klub wurde am 1. Juli 1912 gegründet. Heimstätte ist das Stadion Idrettsparken in Mandal mit einer Kapazität von 4.500 Plätzen. Die Mannschaft spielt daheim in grün-weißen Dressen.

Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Fanklub "makrelstimen"

Einzelnachweise 

 
Mandal